Борис Андреевич Евстигнеев (04 ноября 1936, рабочий посёлок Баланда (ныне город Калининск), Саратовская область — 1 октября 2019, г. Голицино Одинцовского района Московской области) — советский и российский учёный, полковник, кандидат юридических наук. Автор методики идентификации автора рукописного текста, выполненного печатными буквами.

Биография 
Борис Андреевич Евстигнеев родился 4 ноября 1936 года в рабочем посёлке Баланда (ныне город Калининск). Родители: отец — Евстигнеев Андрей Петрович, 1904 года рождения, работал в МТС механиком, а затем инструктором в школе механизации, был кузнецом. Погиб на фронте в 4 сентября 1943 года. Мама — Евстигнеева Ксения Григорьевна, 1900 года рождения, была домохозяйкой, умерла в 1994 году. Был в семье шестым, а всего детей было 8 человек.

В 1944 году поступил в школу, окончил её в 1954 году. В 13-летнем возрасте создал и возглавил тимуровскую команду и оказывал посильную помощь семьям, потерявшим кормильцев во время войны.

После школы поступил в Ульяновское военное училище связи, которое окончил с отличием в 1957 году. Служил в Западном военном округе под Петрозаводском, в г. Лахденпохья.

Во время сокращения численности Советской Армии был сокращён. Поступил в Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского, который окончил в 1962 году с отличием.

В 1962 году был направлен на работу в прокуратуру. Работал следователем прокуратуры Озинского района Саратовской области с августа 1962 года по май 1964 года. В 1964 году был переведен на работу в Энгельсскую межрайонную прокуратуру Саратовской области, где продолжил работу следователем до августа 1965 года. С сентября по ноябрь 1965 года работал в лаборатории п\я 12 в Энгельсе в качестве инженера.

С 1965 года работал на экспертно-криминалистических должностях в Управлении КГБ СССР по Саратовской области. Во время работы в 1970 году получил диплом Саратовского политехнического института — учился на факультете электронной техники, одновременно на общественных началах посещал некоторые лекции по лингвистике, математике, психофизиологии и другим наукам в Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского.

Принимал участие в расследовании ряда резонансных уголовных дел, в том числе одного из первых заказных убийств в СССР, совершенного с использованием взрывного устройства.

В 1985 году в Саратовском юридическом институте защитил кандидатскую диссертацию по почерковедческой тематике, разработал методику по объекту — письму печатным шрифтом при наличии только скорописных образцов.

С 1987 по 1989 год, возглавил кафедру юридических дисциплин на Высших Курсах КГБ СССР в Алма-Ате.

В 1991 году Борис Андреевич принял участие в создании на базе Саратовской Высшей Школы милиции СЮИ МВД, где возглавил кафедру криминалистики.

С 1996 по 1997 годы работал в качестве начальника отдела комитета по управлению имуществом Энгельса. С 1997 года — доцент кафедры криминалистики Саратовской Государственной академии права, позже кафедры обеспечения раскрытия преступлений.

Явился инициатором и активным участником открытия и организации новой учебной специальности — «Судебная экспертиза» (1993]). Стал одним из разработчиков комплекса учебно-методической документации, в том числе Госстандарта по подготовке специалистов с высшим экспертным образованием. Активный участник создания первого учебно методического отдела в области судебной экспертизы. Рецензент Учебника «Почерковедение и почерковедческая экспертиза». Доцент Саратовской государственной академии права. Неоднократно принимал участие в научных конференциях. С использованием трудов Евстигнеева Б. А. была разработана и внедрена программа дисциплины «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» для специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.

Труды Евстигнеева часто использовались при подготовке и написании научных статей в области криминалистики. Так, на них ссылаются автор научной работы «Закономерности проявления в текстах признаков почерка при подражании почерку другого лица» А. Ф. Купин, авторы работы «Изучение влияния характера подложки на признаки почерка исполнителя рукописного текста»

После увольнения в запас долгое время преподавал в Саратовской государственной Академии Права на кафедре криминалистики, а также в Саратовском Государственном Университете. Делал экспертизы, работая старшим экспертомв Саратовской лаборатории судебных экспертиз , а также в АНО "НБИ «Истина».

Борис Андреевич много времени проводил на даче, писал стихи и прозу, многие его произведения публиковались в ведомственных изданиях, по одному из стихотворений названа книга к столетию УКГБ по Саратовской области «Век доблести и чести».

Семья 
Супруга — Анна Михайловна Тыщенко, педагог по профессии. Два сына, Андрей и Павел. Внук Александр и внучки Анастасия, Олеся и Полина.

Похоронен на Новодеревенском кладбище, г. Балашиха.

Награды 

 Медаль «За безупречную службу» — 3 степени;
 Медаль «За безупречную службу» — 2 степени;
 Медаль «За безупречную службу» — 1 степени;
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых сил СССР»;
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых сил СССР»;
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых сил СССР»;
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых сил СССР»;
 Медаль «Ветеран Вооружённых сил СССР»;
 Медаль «Ветеран труда»;
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»;
 Медаль «В ознаменование 140-летия со дня рождения В. И. Ленина»;
 Медаль «В ознаменование 130-летия со дня рождения И. В. Сталина»;
 Медаль РФ «За отличную службу по охране общественного порядка»;
 Медаль «200 лет МВД»;
 Медаль «20 лет Победы в ВОВ»
 Медаль «30 лет Победы в ВОВ»
 Медаль «40 лет Победы в ВОВ»
 Медаль «50 лет Победы в ВОВ»;
 Медаль «60 лет Победы в ВОВ»;
 Медаль «65 лет Победы в ВОВ»;
 Медаль «70 лет Великой Победы»;
 Медаль «Дети Войны».
 Медаль «За активную гражданскую позицию и патриотизм »
 Памятная медаль «80 лет управлению оперативно-технических мероприятий ФСБ России»

Знаки РФ 
 «За содействие МВД России»;
 «За заслуги в развитии экспертно-криминалистической службы»;
 «ЭКС МВД 85»;
 «60 лет победы в Великой Отечественной Войне»;
 «85 лет ЭКС»;
 «70 лет управлению оперативно-технических мероприятий»;
 «90 лет УФСБ России»;
 «95 лет УФСБ России»;
 «100 лет УФСБ России»;
 «25 лет ФЭК ВЮИ МВД России»;
 «Ветеран управления оперативно-технических мероприятий ФСБ России»

Библиография 

 О практике проведения некоторых видов экспертиз // ДСП, Сб. КГБ СССР, М., 1974
 Почерковедческое исследование рукописных документов, размноженных методом упрощённого копирования //В кн.: Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, Вып. 2 1978.
 Физиологические основы сравнительного исследования рукописей, выполненным печатным шрифтом и скорописью, с целью идентификации лица по почерку. // Сб. КГБ СССР, М., 1979.
 Взаимодействие навыков письма при переходе от скорописи к письму печатным шрифтом. // Сб. КГБ СССР, М., 1984.
 Особенности сравнительного исследования документов, выполненных печатным шрифтом и скорописью. // Сб. КГБ СССР, М., 1984.
 Опыт организации учебно-воспитательного процесса на курсах повышения квалификации экспертов-криминалистов. // Сб. КГБ СССР, М., 1989.
 Перенос и интерференция навыков письма при переходе от скорописи к письму печатным шрифтом. // Сб. Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. — Саратов, СГУ, Вып. 9, 1994.
 Криминалистическое исследование рукописей, выполненных преднамеренно — изменённым почерком путём подделки под почерк другого человека. //Сб. Материалы конференции. — Использование достижений науки и техники в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. — Саратов, СВШ МВД, 1994.
 Некоторые вопросы совершенствования учебного плана школы и структурно-логической схемы прохождения учебных дисциплин. //Сб. материалов УМС. — Саратов, СВШ МВД РФ, 1994.
 Проблемы многоуровневой подготовки экспертов-криминалистов с высшим профессиональным образованием, // Сб. материалов УМС. — Саратов, СВШ МВД РФ, 1994.
 Проблемы совершенствования профессиональной подготовки экспертов-криминалистов в ВУЗе. // Сб. Проблемы совершенствования подготовки экспертов- криминалистов.- Саратов, СВШ МВД РФ, 1996.
 Современное состояние и перспективы развития почерковедческой экспертизы. //Межвузовский сборник научных статей: Криминалистическая экспертиза — исследование документов. — //Саратов, СЮИ МВД РФ, 1999.
 Выявление признаков технической подделки подписей методом компьютерного наложения. //Актуальные вопросы экспертной практики. — Сборник научных статей. — Саратов, МЮ РФ, 2001.
 Выводы эксперта-почерковеда. //Вестник СГАП, № 5, Саратов, СГАП, 2001.
 Проблемы совершенствования профессиональной подготовки экспертов-криминалистов в специализированном ВУЗе. // Вопросы совершенствования преподавания экспертно-криминалистических дисциплин. Межвузовский сборник научных статей. — Саратов, СЮИ МВД РФ, 2001.
 Оптимизация исследования больших массивов документов. //Вестник СГАП, № 3, Научный журнал. — Саратов, СГАП, 2001.
 Установление отдельных свойств личности по почерку и письменной речи. //Межвузовский сборник научных статей.- Саратов, СЮИ МВД РФ, 2001.
 Выводы эксперта-почерковеда , //Вестник СГАП, № 4, Научный журнал. — Саратов, СГАП, 2001.
 Особенности технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия при возможной установке взрывного устройства. // Вестник криминалистики. Вып.2(4). — М.: Спарк, 2002.
 Криминалистическая диагностика и идентификация. //Учебное пособие. — Саратов : СГАП, 2002.
 Осмотр места происшествия при расследовании преступлений, совершённых с применением взрывных устройств. //Учебное пособие. — Саратов : СГАП, 2002.
 Особенности методики идентификации исполнителя рукописи, выполненной печатным шрифтом, при наличии скорописных образцов. //Учебное пособие. — Саратов : СГАП, 2002.
 Проблемы диагностики в судебном почерковедении // Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий. Материалы межведомственной научно-практической конференции 21 — 22 мая 2002 года: в 3 ч.. — Саратов: СЮИ МВД России, 2002, Ч. 1. — С. 112—116
 История возникновения концепции подготовки экспертных кадров с высшим профессиональным образованием. // Вестник криминалистики. Вып.3(11). — М.: Спарк, 2004.
 Участие специалистов в производстве следственных действий при расследовании дорожно-транспортных происшествий. // Вестник криминалистики. Вып.2(18). — М.: Спарк, 2006.
 Особенности получения образцов для сравнительного исследования. //Межвузовский сборник научных трудов. — Актуальные проблемы современной юридической науки и практики. — Саратов. :СГУ, Вып. 2, 2007.
 К вопросу о тактике использования следователем знаний специалиста.//Межвузовский сборник научных трудов. — Актуальные проблемы современной юридической науки и практики. — Саратов. :СГУ, Вып. 2, 2007.
 Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы. //Учебное пособие. — Саратов. : Издательский центр «Наука», 2008.
 Проблемы назначения экспертиз по установлению давности выполнения реквизитов документов.// Сборник. Материалы всероссийской межведомственной научно-практической конференции. 29-30 октября 2008. — СЮИ МВД России, 2008.
 Криминалистическое исследование рукописей, выполненных печатным шрифтом.// Монография. — Саратов.: СЮИ МВД России, 2009.
 «К вопросу о правовом регулировании использования знаний сведущих лиц в уголовном процессе» // Научная статья. Межвуз. Сб. Вып. 3 Актуальные проблемы современности науки и практики: СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 2009 г.
 «Особенности использования специальных знаний в ОРД». //Научная статья. Издательство СГУ имени Н. Г. Чернышевского, в том же сборнике, 2009.
 Судебная экспертиза в судопроизводстве. //Учебно-методическое пособие. Саратов, СГАП, 2009.
 К вопросу о сущности назначения и производства судебных экспертиз. //Научная статья. Межвуз. Сб. Вып.1. Актуальные проблемы современности науки и практики: Саратов, СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 2010 г.
 Теория судебной экспертизы. // Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во «КРФ студио», 2010. 30 с.
 Подготовка и процессуальное оформление материалов при назначении судебно-почерковедческой экспертизы //Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во «КРФ студио», 2011. 36 с.
 Правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия с органами дознания в свете требований нового законодательства //Учебно-практическое пособие для следователей. — М.: Изд-во «КРФ студио», 2011. 64 с.
 «Судебная экспертиза в судопроизводстве» в соавторстве. //Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во «КРФ студио», 2011. 159 с.
 «Эксперт и специалист в Российском судопроизводстве». //Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во «КРФ студио», 2011. 256 с.

Примечания

Источники 

 
 
 
 
 
 
 
 

Полковники государственной безопасности
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Выпускники Ульяновского высшего военного инженерного училища связи